Die Union des Fédérations du Football d'Afrique Centrale (UNIFFAC; ) ist ein regionaler Fußballverband der Confédération Africaine de Football. Ihm gehören acht Mitgliedsverbände aus Zentralafrika an. 

Präsident ist der Kameruner Iya Mohammed.

Mitgliedsverbände 
 Äquatorialguinea
 Gabun
  Kamerun
 D.R. Kongo
 Kongo
  São Tomé und Príncipe
 Tschad
 Zentralafrikanische Republik

Wettbewerbe

Nationalmannschaften 
Der UNIFFAC Cup ist die „Zentralafrikanische Fußballmeisterschaft“. Das Turnier wurde nur 1999 ausgetragen. Sieger war Gabun. Seit 2008 wird das Turnier nur für Juniorenmannschaft U-17 ausgetragen. Sieger 2008 war Kamerun, 2009 gewann die Zentralafrikanische Republik.

Vereinsmannschaften 
Für Vereinsmannschaften wurde zwischen 2004 und 2006 jährlich der UNIFFAC Clubs Cup ausgetragen. Sieger waren SC Cilu (D.R. Kongo, 2006), Téléstar FC (Gabun, 2005) und Bamboutos FC (Kamerun, 2005).

Einzelnachweise 

Fußballverband
Sportverband (Afrika)
Confédération Africaine de Football
Internationaler Sportverband